Pedro Mendes peut désigner :

 Pedro Miguel da Silva Mendes (1979-), footballeur portugais évoluant au poste de milieu de terrain ;
 Pedro Filipe Teodosio Mendes (1990-), footballeur portugais évoluant au poste de défenseur ;
 Pedro Miguel Machado Mendes (1972-), homme d'affaires portugais.